Hardtgraben ist ein Gewässername:

 Hardtgraben (Laubach), linker Zufluss der Laubach (zur Rot, zur Donau) im Roten Weiher bei Oberstetten, Gemeinde Erlenmoos, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hardtbach, Name des obersten Laufabschnitts vor Remlingen des Leitenbachs, rechter Zufluss des Aalbachs (zum Main), in Holzkirchen, beide Orte im Landkreis Würzburg, Bayern
 Hardtgraben (Nebelbach), rechter Zufluss des Nebelbachs (zum Klosterbach, zur Donau) zwischen Unterliezheim und dem Eichbergerhof, beide in der Gemeinde Lutzingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hardtgraben (Nims), rechter Zufluss der Nims nahe Nimshuscheid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hardtgraben oder Hartgraben (Pfinzkanal), rechter Zufluss des hier im Bereich der Pfinz-Korrektion Pfinzkanal genannten rechten Abzweigs der Pfinz bei Karlsdorf, Gemeinde Karlsdorf-Neuthard, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Hardtgraben (Sandbach) oder Feldgraben, linker Zufluss des Sandbachs (zur Acher) bei Hügelsheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hardtgraben (Schwarzach) oder Steggaßgraben, rechter Zufluss der Schwarzach (zur Altmühl) bei Forchheim, Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Hardtbach
 Hardgraben
 Hartgraben